Натуральне число 1114
 1114 рік до нашої ери
 1114 рік нашої ери